

Personen

Hongaarse koningen uit het huis van Árpád 
 Béla I van Hongarije (ca. 1020-1063)
 Béla II van Hongarije (1110-1141), 'de Blinde'
 Béla III van Hongarije (1148-1196)
 Béla IV van Hongarije (1235-1270)

Overige Hongaarse personen 
 Béla H. Bánáthy (1919-2003), Hongaars-Amerikaans linguïst 
 Béla Barényi (1907–1997), Oostenrijks-Hongaars auto-ontwerper
 Béla Bartók (1881-1945), Hongaars componist en pianist
 Béla Bollobás (1943), Hongaars wiskundige
 Béla Kun (1886-±1939), Hongaars politicus
 Béla Lugosi (1882-1956), Amerikaans-Hongaars acteur
 Béla Markó (1951), Hongaars-Roemeens politicus en schrijver
 Béla Miklós (1890-1948), Hongaars generaal en staatsman
 Béla Síki (1923), Hongaars-Zwitsers pianist
 Béla Tarr (1955), Hongaars regisseur en scenarist
 Béla Vavrinecz (1925-2004), Hongaars componist en dirigent
 Béla Fleck (1958), Amerikaans banjospeler, componist, arrangeur en bandleider

Zie ook 
 Bela (doorverwijspagina)
 Bělá (doorverwijspagina)